Podhorce peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Podhorce, un village du powiat de Hrubieszów.
 Podhorce, un village du powiat de Tomaszów Lubelski.

en Ukraine
 Podhorce, nom polonais du village de Pidhirtsi dans l'Oblast de Lviv.